Lorsqu’est réalisée une invention, les ingrédients en sont en général dans l’air, en raison du contexte des autres découvertes du moment. Cet article recense quelques conflits de paternité, historiques ou dans l’esprit du public.

Ces conflits ne sont pas à prendre trop au sérieux : toute invention apporte en principe quelque chose qui manquait à celles qui l’avaient précédée, et pour cette raison, rares sont les pays qui n’ont pas à un titre ou un autre leur inventeur national de telle ou telle technique. 

(Jules Renard lança d’ailleurs l’expression : Ma femme, c’est comme une invention française : je l’ai trouvée et ce sont les autres qui en profitent ; il était lui-même, on l’aura deviné, français)

D’autres conflits se manifesteront, d’autant que les lois sur la propriété changent entre continents : aux États-Unis, c’est l’antériorité du dépôt qui est prise en compte ; en Europe, c’est celle du constat officiel attesté de l’invention.

Cinéma 

 Thomas Edison (Kinétoscope, 1893).
 Auguste et Louis Lumière (Cinématographe, brevet en date du ).
Si Edison a bien mis au point un système de présentation de vues animées parmi d’autres, son Kinétoscope ne s’utilisait pas en salles obscures et n’a donc pas de rapport avec le cinéma tel que nous l’entendons.

Auguste et Louis Lumière ont réalisé :
 L’invention du système d’entraînement à croix de Malte ;
 Les premiers tournages recensés ;
 La première projection cinématographique officielle du monde, à Paris, aux Champs-Elysées () ;
 Le premier fonds documentaire cinématographique, en munissant des explorateurs appointés de caméras.

Photographie en couleurs

Pénicilline 

 Ernest Duchesne, 1897
 Alexander Fleming, 1928
Il faut rappeler que le processus d’invention n’est complet que si l’invention débouche sur un produit utilisable et utilisé. Si la thèse de 1897 de Duchesne le qualifie bien comme découvreur de l’effet curatif des antibiotiques, c’est ben à Fleming que revient le titre d’innovateur, puisque la thèse de Duchesne était tombée dans l’oubli avec la mort prématurée de son auteur et que c’est bien à Fleming, qui n’avait pas connaissance des travaux de Duchesne, qu’on doit son arrivée dans l’arsenal curatif.

Phonographe 

 Charles Cros, paléophone (1877).
 Thomas Edison, phonographe ().
 Émile Berliner, gramophone (1887) à 78 tours, type d’enregistrement qui restera la référence jusqu’au début des années 1950.
Là encore, comme pour Wright, Fleming et comme pour les Lumière, l’innovateur réel est celui qui a apporté l’invention au public. Et Edison, cette fois-ci, remporte la palme qui lui a échappé pour le cinéma. Mais le grand fondateur fut tout de même Berliner.

Machine à coudre 

 Barthélemy Thimonnier, machine à coudre ().
 Elias Howe, machine à coudre 1846.

Droit des brevets